Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1977 года проходил с 26 по 29 июля в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. На протяжении четырёх дней было разыграно 38 комплектов медалей.

В беге на 400 метров среди женщин новый рекорд СССР установила Марина Сидорова — 50,98. Спортсменка из Ленинграда также выиграла бег на 200 метров и стала второй в эстафете 4×100 метров.

Двукратный олимпийский чемпион 1972 года Валерий Борзов вновь был вне конкуренции на спринтерских дистанциях у мужчин. В четвёртый раз в карьере он выиграл три золотых медали на чемпионате СССР: 100 м, 200 м и эстафета 4×100 м (аналогичного успеха он добивался в 1971, 1974 и 1975 годах). Всего на его счету после первенства 1977 года стало 17 титулов чемпиона страны, из них 13 — в индивидуальных дисциплинах (100 и 200 метров).

Победный дубль в беге на средние дистанции сделал Владимир Пономарёв, оказавшийся самым быстрым на 800 и 1500 метрах.

Фаина Мельник выиграла женское метание диска в седьмой раз в карьере (шестой подряд), для Валерия Подлужного чемпионское звание в прыжке в длину стало пятым подряд.

В прыжке с шестом Владимир Кишкун показал лучший результат в истории национальных первенств (5,55 м), всего 4 сантиметра уступив рекорду страны.

В течение 1977 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 6 марта — чемпионат СССР по кроссу (Тирасполь)
 24 апреля — чемпионат СССР по кроссу (Ташкент)
 2—3 июля — чемпионат СССР по многоборьям (Рига)

Командное первенство

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1977 года прошёл 6 марта в Тирасполе, Молдавская ССР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
24 апреля 1977 года в финале XVI Всесоюзного кросса на призы газеты «Правда» были разыграны медали чемпионата СССР на дистанциях 14 км у мужчин и 2 км у женщин. Соревнования прошли в Ташкенте, столице Узбекистана.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 2—3 июля в латвийской Риге на стадионе «Даугава». Александр Гребенюк из Ставрополя, несмотря на отсутствие конкуренции, на 10 очков улучшил свой же рекорд СССР. Новым ориентиром для советских многоборцев стала сумма 8478 очков. С 1977 года изменился регламент проведения женского пятиборья: последним видом вместо бега на 200 метров была включена дистанция 800 метров. Отсчёт рекордов начался с нуля, поэтому результат чемпионки страны Екатерины Смирновой (4621 очко) также превысил всесоюзное достижение.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1977
 Кубок мира по лёгкой атлетике 1977
 Кубок Европы по лёгкой атлетике 1977

Литература

Ссылки 
 

Март 1977 года
Апрель 1977 года
Июль 1977 года
Спорт в России в 1977 году
1977 год в Молдавии
Спорт в Узбекистане в 1977 году
1977 год в Латвии
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Тирасполе
Спортивные соревнования в Ташкенте
Спортивные соревнования в Риге
Соревнования по лёгкой атлетике в Молдавии
Соревнования по лёгкой атлетике в Узбекистане
Соревнования по лёгкой атлетике в Латвии
1977 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1977 году
1977 год в лёгкой атлетике